Сезон ФК «Реал Вальядолід» 2020—2021 - 90-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Вальядолід і його 44-й (третій поспіль) сезон у найвищий лізі іспанського футболу. Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей. Сезон охопив проміжок часу від 20 липня 2020-го до 30 червня 2021 року, розпочавшись пізніше через пандемію Ковід-19.

Гравці

Склад першої команди 
.

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Всі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів ліги оголошено 31 серпня 2020.

Копа-дель-Рей

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено 22 травня 2021.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|-
|}

Бомбардири

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Реал Вальядолід»
Реал Вальядолід